

Persone
Álvaro Fernandes – esploratore e mercante di schiavi portoghese
Bartolomeo Fernandes – arcivescovo cattolico portoghese
Bibiano Fernandes – atleta di arti marziali miste brasiliano
Bruno Fernandes – calciatore portoghese
Caio Lucas Fernandes – calciatore brasiliano
Carlos Alberto Fernandes – calciatore angolano
Carlos Alberto Fernandes - ex tennista brasiliano
Daniel Márcio Fernandes – calciatore canadese naturalizzato portoghese
Danilo Fernandes – calciatore brasiliano
Duarte Fernandes – diplomatico ed esploratore portoghese
Edimilson Fernandes – calciatore svizzero di origini portoghesi e capoverdiane
Ely Fernandes – calciatore capoverdiano
Francis Fernandes – calciatore indiano
Gaspar Fernandes – compositore portoghese
Gedson Fernandes – calciatore portoghese
Gelson Fernandes – calciatore svizzero di origini capoverdiane
Gerso Fernandes – calciatore guineense
Humberto Fernandes – calciatore portoghese
Ivanildo Fernandes – calciatore portoghese
Jorge Fernandes – calciatore portoghese
Jorge Luiz L. Fernandes – ex nuotatore brasiliano
Julien Fernandes – calciatore portoghese
Júnior Fernándes – calciatore cileno
Leandro Fernandes – calciatore olandese di origini angolane 
Lucas Fernandes (1997) – calciatore brasiliano
Lucas Fernandes (1994) – calciatore brasiliano
Lukas Fernandes – calciatore danese
Luís Miguel Afonso Fernandes – calciatore portoghese
Manuel Fernandes – calciatore portoghese
Mário Figueira Fernandes – calciatore brasiliano
Mário Gil Fernandes – cestista portoghese
Nilton Fernandes – ex calciatore capoverdiano naturalizzato portoghese
Oscar Fernandes – politico indiano
Paolo Fernandes – calciatore spagnolo
Paula Fernandes – cantautrice brasiliana
Peter Paul Fernandes – hockeista su prato indiano
Raquel Fernandes dos Santos – calciatrice brasiliana
Romeo Fernandez – calciatore indiano
Rúben Fernandes – calciatore portoghese
Tony Fernandes – imprenditore malese
Vanessa Fernandes – triatleta portoghese
Vânia Fernandes – cantante portoghese
Vasco Fernandes – calciatore portoghese
Wuilito Fernandes – calciatore capoverdiano

Altro
Fernandes Guitars – fabbricante di chitarre ed accessori per chitarra

Pagine correlate
Fernández